Seznam polkov z zaporedno številko 150.

Seznam 
 Pehotni
 150. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 150. strelski polk (ZSSR)
 150. polkovna bojna skupina (ZDA)
 150. grenadirski polk (Wehrmacht)
 150. lahki motorizirani polk (Vojska Jugoslavije)

 Oklepni/Tankovski
 150. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 150. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 150. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 150. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski
 150. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi